Contea di Sedgwick o Sedgwick County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Sedgwick (Colorado)
 Contea di Sedgwick (Kansas)